Ljubljana német neve;
 Laibach (zenekar) egy szlovén együttes